Rodniki è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Rodniki: città della oblast' di Ivanovo;
 Rodniki: insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca.